Capablanca ist der Familienname folgender Personen:

 José Raúl Capablanca (1888–1942), kubanischer Schachspieler und Diplomat
 Roberto Capablanca (1929–2013), argentinischer Humorist

Capablanca steht für:
 Capablanca (Film), ein Film von 1987